

Patronyme
 Gaston Arman de Caillavet, 1869-1915, auteur dramatique français ;
 Henri Caillavet, 1914-2013, homme politique français, né à Agen (Lot-et-Garonne).

Géographie
Caillavet est une commune du Gers
Caillavet est une ancienne commune de l'Aude (voir Belflou)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France